O nome Aletta foi usado para dar nome a sete ciclones tropicais no Oceano Pacífico nordeste.
 Tempestade tropical Aletta (1974) - tempestade tropical que atingiu a costa ocidental do México.
 Furacão Aletta (1978) - furacão de categoria 1 que atingiu a costa ocidental do México como tempestade tropical.
 Tempestade tropical Aletta (1982) - tempestade tropical a oeste da costa do México. Nunca ameaçou a costa.
 Tempestade tropical Aletta (1988) - tempestade tropical que causou chuvas fortes na costa ocidental do México, matando uma pessoa, mesmo sem ter atingido diretamente a costa.
 Tempestade tropical Aletta (1994) - tempestade tropical a oeste da costa do México. Nunca ameaçou a costa.
 Furacão Aletta (2000) - furacão de categoria 2 a oeste da costa do México. Nunca ameaçou a costa.
 Tempestade tropical Aletta (2006) -  tempestade tropical que causou chuvas moderadas na costa ocidental do México mesmo sem ter atingido diretamente a costa.

Desambiguação